El Torneig de Buenos Aires 2015, conegut oficialment com a Argentina Open 2015, és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs dins les sèries 250 de l'ATP. La divuitena edició del torneig es va celebrar entre el 21 de febrer i l'1 de març del 2015 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club de Buenos Aires, Argentina.

El tennista balear Rafael Nadal va guanyar el 65è títol individual de la seva carrera, esdevenint el cinquè tennista de l'Era Open amb més títols individuals.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015